Муй — озеро на территории Муезерского городского поселения Муезерского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 4,6 км², площадь водосборного бассейна — 193 км². Располагается на высоте 192,9 метров над уровнем моря.

Берега озера каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С северо-запада в озеро впадает река Хедь, несущая воды из озёр Хедо и Юленхедо.

Из озера берёт начало река Муезерка, впадающая в реку Чирко-Кемь.

К северо-западу от озера проходит автодорога местного значения  («Тикша — Реболы»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000911102000005186.

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Муезерки
Озёра Муезерского района